Кошманов:
 Кошманов, Василий Васильевич (род. 1979) — казахстанский футболист.
 Кошманов, Михаил Михайлович (1923—1945) — Герой Советского Союза.

Примечания